Горбу́н из Нотр-Да́ма () — экранизации романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери»:


Фильмы 
 «Горбун из Нотр-Дама» — драма с элементами фильма ужасов режиссёра Уоллеса Уорсли (США, 1923).
 «Горбун из Нотр-Дама» — драма Уильяма Дитерле (США, 1939).
 «Горбун из Нотр-Дама» — телефильм канала CBS с Энтони Хопкинсом в главной роли (Великобритания, США, 1982).
 «Горбун из Нотр-Дама» — драма Питера Медака (США, Канада, Чехия, Венгрия, 1997).

Сериалы 
 «» — Великобритания, 1966 год.
 «» — США, 1977 год.

Мультфильмы 
 «» — анимационный фильм производства Burbank Films Australia (Австралия, США, 1986).
 «Горбун из Нотр-Дама» — полнометражный мультфильм-мюзикл студии Уолта Диснея (США, 1996).
 «Горбун из Нотр-Дама (саундтрек)» — саундтрек к мультфильму Диснея 1996 года.
 «Горбун из Нотр-Дама II» — сиквел предыдущего (США, 2002).

См. также 
 Квазимодо — горбатый звонарь, в честь которого названы фильмы.
 Собор Парижской Богоматери (значения)